Финал Кубка шотландской лиги 1979 года (декабрь) — двухматчевое финальное противостояние розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1979/80, в котором соперничали клубы «Данди Юнайтед» и «Абердин». В первой игре, состоявшейся 8 декабря 1979 года на стадионе «Денс Парк» города Данди, была зафиксирована безголевая ничья 0:0. Через четыре дня команды встретились на той же арене в матче-переигровке. На этот раз сильнее оказались футболисты «арабов», победившие своих соперников со счётом 3:0 благодаря «дублю» Вилли Петтигру и ещё одному результативному удару Пола Старрока.

Путь к финалу

«Данди Юнайтед»

«Абердин»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол первого матча на Soccerbase.com
 Протокол матча-переигровки на Soccerbase.com

1979
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1979 году
Декабрь 1979 года
Спортивные соревнования в Данди
События 8 декабря
События 12 декабря
Спорт в Шотландии в 1979 году